Grind est un terme anglais pouvant désigner :

Traditions 

Le grind (ou grindadráp), la chasse (souvent qualifiée de massacre) traditionnelle des globicéphales noirs ainsi que des dauphins à flancs blancs et des grands dauphins qui s'aventurent chaque année en groupe dans les fjords de l'archipel des Îles Féroé.

Sport 
Des tricks (figures de voltige) de sports comme le skateboard :
 50-50 grind ;
 Nosegrind ;
 5-0 grind.

Musique 

 Grindcore, style de heavy metal
 Grind, chanson du groupe de rock américain Alice in Chains et le premier single de leur album Alice in Chains (1995).

Jeux 

 grinding, terme de poker faisant référence aux individus qui jouent pendant des heures pour surpasser leurs adversaires.

Série télévisée 

 , série télévisée diffusée du  au  sur .

Cinéma 

 , film de  sorti le  ;
 , film de  sorti le  ;
 , film muet de  sorti le  ;
 , film policier de  sorti en .

Homonymie de titre